Il Cerveza Cristal 1997 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1997. Il torneo si è giocato a Santiago in Cile dall'8 al 14 dicembre 1997 su campi in terra rossa.

Vincitori

Singolare

 Oliver Gross ha battuto in finale  Francisco Cabello 6-2, 6-2

Doppio

 Mariano Hood /  Sebastián Prieto hanno battuto in finale  Diego del Río /  Mariano Puerta 7-5, 6-1

Collegamenti esterni